Reboot:
 reboot — утилита в UNIX-системах.
 Reboot — первый в истории полностью созданный на компьютере мультсериал.
 Reboot третий студийный альбом южнокорейской гёрл-группы Wonder Girls.